Poyet puede referirse a:

 Diego Poyet (1995), futbolista uruguayo.
 Gustavo Poyet (1967), exfutbolista y entrenador uruguayo, padre de Diego.
 Washington Poyet (1939-2007), baloncestista uruguayo, padre de Gustavo y abuelo de Diego Poyet.